Метод ближайших соседей (также метод присоединения соседей () — восходящий кластерный метод для создания филогенетических деревьев.
 Метод k-ближайших соседей () — метрический алгоритм для автоматической классификации объектов или регрессии.